Sergio Pérez puede referirse a:

 Sergio Pérez Mendoza (1990-), piloto mexicano de automovilismo;
 Sergio Pérez Anagnostou (1979-), baloncestista español;
 Sergio Pérez Visca (1988-), futbolista uruguayo;
 Sergio Pérez Miralles (1991-), futbolista español;
 Sergio Pérez Moya (1986-), futbolista mexicano;
 Sergio Pérez Betancourt, (1954-), violinista, cantante, compositor y productor  venezolano;
 Sergio Pérez Algaba (1979-), director de arte español.
 Sergio Pérez Ramos (?-1974), músico, arreglista y director de orquesta mexicano.